Výraz Key West může znamenat:

 Key West (ostrov) – ostrov v souostroví Florida Keys na jižním okraji amerického státu Florida 
 Key West (město) – město, jež zabírá stejnojmenný ostrov 
 Key West – americký televizní seriál z roku 1993